Les Holomycota sont un clade d'organismes eucaryotes qui rassemble les champignons vrais (règne des Fungi) et les amibes du règne des Nucleariae. C'est le groupe frère des Holozoa, groupe qui contient notamment les animaux.

La position de certains groupes basaux, comme les microsporidies ou les aphélides, est débattue. Certaines études les considèrent comme des clades à part, alors que d'autres les incluent dans les champignons.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 

 
Sous-règne de champignons (nom scientifique)